Köther ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Köther (* 1927), deutscher Journalist

 Tim Köther (* 2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Köter
 Köder (Begriffsklärung)